Tiffani Thiessen
Polígonos de Thiessen
Ou ainda:
Thießen

Desambiguações de sobrenomes